Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине проходили с 16 по 18 августа на Национальном стадионе Пекина.

Квалификационные нормативы были равны 8:24.60 (стандарт А) и 8:32.00 (стандарт B).

Рекорды 
Олимпийский и мировой рекорды до начала Олимпийских игр.

Рекорды остались не побитыми.

Медалисты

Финал 
 Предварительные забеги

Ссылки 
 Программа и результаты соревнований на сайте IAAF

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2008